Gra podwójna kobiet w tenisie ziemnym na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012 – tenisowe zawody deblowe kobiet, rozgrywane w ramach XXX Letnich Igrzysk Olimpijskich, pomiędzy 28 lipca a 5 sierpnia. Areną zmagań były trawiaste korty londyńskiego klubu All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Olimpijski turniej był organizowany i zarządzany przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF), Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl), All England Club oraz Londyński Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich 2012. Zawody deblowe kobiet, jak również singlowe były częścią WTA Tour 2012, podobnie jak singel oraz debel mężczyzn były elementami ATP World Tour 2012.

Wielka Brytania, jako organizator igrzysk olimpijskich, po raz drugi w historii gościła tenisistki, ale po raz pierwszy w konkurencji deblowej. Podczas pierwszych igrzysk w tym kraju reprezentacja gospodarzy zdobyła wszystkie złote medale za konkurencje tenisowe. W 1948 roku, kiedy igrzyska po raz drugi odbywały się w Zjednoczonym Królestwie, tenis ziemny nie był konkurencją olimpijską.

W zawodach gry podwójnej kobiet wystąpiły 62 tenisistki (31 par) z 21 krajów. ITF przyznało osiem dzikich kart. Polka Agnieszka Radwańska, biorąca udział w tej konkurencji, została wyznaczona przez narodowy komitet do niesienia flagi podczas ceremonii otwarcia Letnich Igrzysk Olimpijskich 2012.

Wszystkie mecze trwały dopóki jedna ze stron nie wygrała dwóch setów. Podczas igrzysk olimpijskich w Londynie w 2012 roku turniej tenisowy został rozegrany według formatu pucharowego, w którym zwyciężczynie i przegrane z półfinałowych spotkań zagrały przeciw sobie w meczach o pozycje medalowe.

Tie-breaki w meczach możliwe były tylko w pierwszych dwóch setach. W przypadku rozgrywania trzeciego seta, gra toczyła się do chwili osiągnięcia przewagi dwóch gemów nad przeciwniczkami. W rozgrywkach osiem debli było rozstawionych.

Obrończyniami tytułu z igrzysk z Pekinu (2008) były amerykańskie siostry Williams: Serena i Venus.

Medalistki

Harmonogram zawodów 
Zawody miały miejsce pomiędzy 28 lipca a 5 sierpnia.

Zawodniczki biorące udział w zawodach 
26 czerwca International Tennis Federation opublikowała listę z wszystkimi zawodniczkami dopuszczonymi do startu w igrzyskach. Poniżej znajduje się tabela prezentująca dopuszczone tenisistki.

Turniej główny

Klucz

Faza finałowa

Faza początkowa

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Tenis ziemny na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2012
Tenis kobiet